Шёльше́р ( или ) — французская фамилия эльзасского происхождения, а также производный от неё топоним. Известные носители:

Персоналии 
 Шёльшер, Виктор (1804—1893) — французский государственный деятель, борец за отмену рабства во Франции, сын Марка Шёльшера. Захоронен в парижском Пантеоне.
 Шёльшер, Марк (1766—1832) — французский фарфорщик, отец Виктора Шёльшера. Захоронен в парижском Пантеоне.

Топоним 
  — коммуна на Мартинике.